Wildenthal ist der Name folgender Orte:

 Wildenthal (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Wildenthal (Eibenstock), Ortsteil der Stadt Eibenstock, Landkreis Erzgebirgskreis, Sachsen
 Wildenthal (Eschau), Ortsteil des Marktes Eschau, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Wildenthal (Gemeinde Sankt Martin), Katastralgemeinde von Sankt Martin bei Lofer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Wildenthal, ehemaliger Name von Nowy Dzikowiec, Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen